Tavellera (Zygophyllum fabago), planta zigofil·làcia
 Mongeta o fesol

 Sant Baldiri de Tavellera